Óscar García Pérez (né en 1966), escrimeur cubain ;
 Óscar García Junyent (né en 1973), joueur et entraîneur de football espagnol ;
 Óscar García Lago (né en 1977), coureur cycliste espagnol ;
  (né en 1979), joueur de basket-ball espagnol ;
 Óscar García-Casarrubios (né en 1984), coureur cycliste espagnol
 Óscar Boniek García (né en 1984), footballeur hondurien.